6-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 6-й меридиан восточной долготы
 6-й меридиан западной долготы

См. также 
 6-я параллель